

Film és televízió
The Forsaken, a Star Trek: Deep Space Nine című sorozat 1. évadjának 17. epizódja (1993)
Forsaken, a Csillagkapu című sorozat 6. évadjának 18. epizódja (2003)
A sivatag vámpírjai (The Forsaken), 2001-ben bemutatott amerikai horrorfilm
Hatlövetű kegyelem (Forsaken), 2015-ben bemutatott westernfilm

Videójátékok
Forsaken, 1998-ban kiadott first-person shooter

Zene
Forsaken, a Dream Theater együttes dala